Oituz ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Oituz (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Oituz (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Oituz (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Oituz (Fluss), Nebenfluss des Trotuș

Oituz ist zudem der Name von:
 Oituz-Pass, ein Pass im Kreis Covasna, der die Ostkarpaten überwindet und in das siebenbürgische Becken führt
 Oituz (Schiff, 1905), ein 1905 gebautes Frachtschiff der rumänischen Reederei Serviciul Maritim Român